Der Improvisator steht für:

 Der Improvisator (Roman) von Hans Christian Andersen (1835)
 Der Improvisator (Oper) von Eugen d’Albert (1902)

Siehe auch:
 Improvisatoren (Nikolai Leskow), Erzählung von Nikolai Leskow (1892)